Hutchinson é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
 Condado de Hutchinson (Dakota do Sul)
 Condado de Hutchinson (Texas)

Desambiguações de topônimos